Palm Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Palm Valley (Florida)
Palm Valley (Texas)

en naar de gelijknamige vallei in het Noordelijk Territorium van Australië.